Il singolare del Hamburg Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2006.

Tommy Robredo ha battuto in finale Radek Štěpánek 6–1, 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Roger Federer (ritirato per stanchezza)
 Rafael Nadal (ritirato per stanchezza)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 James Blake (terzo turno)
 Gastón Gaudio (secondo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Tommy Robredo (campione)

  Nicolas Kiefer (secondo turno) 
  Guillermo Coria (primo turno) 
  Thomas Johansson (primo turno) 
  Mario Ančić (semifinale) 
  Jarkko Nieminen (terzo turno) 
  Robby Ginepri (primo turno) 
  Radek Štěpánek (finale) 
  David Ferrer (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Hamburg Masters 2006
ATP Tour 2006